

Топонім 
 Міранд — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.

Прізвище 
 Ів Міранд (, 1876—1957) — французький драматург, сценарист та кінорежисер.

Див. також 
 Міранда